Китайската народна република в адмнистративно отношение е разделена на 3 равнища – провинции, префектури (области) и окръзи. Неофициално съществува петстепенно делене до общини и райони. На провинциално равнище Китай има 23 провинции (КНР разгледжда Тайван като 23-та провинция), 5 автономни района (自治区 zìzhìqū), 4 града на централно подчинение (直辖市 zhíxiáshì) и 2 специални/особени адмнинистративни района (特別行政區 / 特别行政区 tèbiéxíngzhèngqū) – ОАР или САР.

Първо ниво 
Първото ниво на административно деление включва 33 административни единици със средна площ 290 хиляди квадратни километра и средно население 40 милиона души:
 22 провинции (省, шен) – основните подразделения от първо ниво, често съответстващи на обособени от хилядолетия географски области
 5 автономни райони (自治区 дзъджъцю) – единици със значителни етнически малцинства
 4 градове на централно подчинение (直辖市 джъсяшъ) – единици около най-големите градове в страната, те не са градове в традиционния смисъл и включват значителни неурбанизирани територии със своя селищна мрежа
 2 специални административни райони (特别行政区 тебие синдженцю) – единици с разширена автономия, заради скорошното си присъединяване към КНР

Второ ниво 
Второто ниво на административно деление включва 334 административни единици със средна площ 29 хиляди квадратни километра и средно население 4 милиона души:
 7 префектури (地区/地區 дъцю) – в миналото основна единица от второ ниво
 293 градски префектури (地級市 дъдзъшъ) – префектури с по-висока степен на урбанизация
 30 автономни префектури (自治州 дзъджъджоу) – префектури със значителни етнически малцинства
 3 аймаци (盟 мен) – наименование на неградските префектури в автономния район Вътрешна Монголия

Трето ниво 
Третото ниво на административно деление включва 2851 административни единици със средна площ 3400 квадратни километра и средно население 500 хиляди души:
 1360 окръга (县 сиен) – основната единица от трето ниво
 954 района (市辖区 шъсяцю) – подразделения на градски префектури или градове на централно подчинение
 366 градски окръга (县級市/縣級市 сиендзишъ) – окръзи с по-висока степен на урбанизация
 117 автономни окръга (自治县/自治縣 дзъджъсиен) – окръзи със значителни етнически малцинства
 49 хошун (旗 ци) – наименование на окръзите в автономния регион Вътрешна Монголия
 3 автономни хошун (自治旗 дзъджъци) – наименование на окръзите със значителни етнически малцинства в автономния регион Вътрешна Монголия
 1 специален окръг (特区 тецю) – въгледобивен район в провинция Гуейджоу
 1 горски окръг (林区 линцю) – дърводобивен район в провинция Хубей

Четвърто ниво 
Четвъртото ниво на административно деление включва 39 864 административни единици със средна площ 240 квадратни километра и средно население 35 хиляди души:
 9 660 околии (乡 сян) – в миналото основна единица от четвърто ниво
 20 942 градски околии (镇 джън) – околии с по-висока степен на урбанизация
 8122 подрайона (街道 дзиедао) – подразделения на по-големи урбанизирани единици
 2 района на окръжно подчинение (区公所 сиенсяцю) – използвана в миналото единица в процес на премахване
 985 етнически околии (民族鄉 миндзюсян) – околии със значителни етнически малцинства
 152 сума (苏木 суму) – наименование на околиите в автономния район Вътрешна Монголия
 1 етнически сум (民族蘇木 миндзюсуму) – наименование на околиите със значителни етнически малцинства в автономния район Вътрешна Монголия

Пето ниво 
Петото ниво на административно деление включва 662 393 административни единици със средна площ 14 квадратни километра и средно население 2 хиляди души:
 104 083 жилищни комитета (居民委员会 дзюминуейюенхуей) – в урбанизираните райони
 558 310 селски комитета (村民委员会 цунминуейюенхуей) – в селските райони

Външни препратки 
 Всичко за Китай